Los Fresnos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Fresnos, Nuevo León, 
 Los Fresnos, Tancítaro, 
 Los Fresnos, Guanajuato, Acámbaro, 
 Los Fresnos, Penjamillo, 
 Los Fresnos, Oaxaca, San Juan Mazatlán, 
 Los Fresnos, Veracruz, La Perla, 
 Los Fresnos, Zacatecas, 
 Los Fresnos, delstaten Mexiko, 
 Los Fresnos, Jalisco, 
 Los Fresnos, Charo, 
 Los Fresnos, Hidalgo, Cardonal, 
 Los Fresnos, Tuxpan,

USA 

 Los Fresnos, USA, Texas, Cameron County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar